Gaius Carrinas är ett namn som burits av två romare:

* Gaius Carrinas (general),  romersk politiker och fältherre
 Gaius Carrinas (konsul 43 f.Kr.),  romersk politiker